Фонсе́ка (Fonseca и Fonseka) — фамилия и топоним испано-португальского происхождения.

Топоним 
 Фонсека — залив Тихого океана.
 Фонсека — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии, в департаменте Гуахира.

Носители фамилии 
 Фонсека, Агиналду Бриту (1922—2014) — поэт Кабо-Верде.
 Фонсека, Адриана (род. 1979) — мексиканская актриса и модель.
 Фонсека, Гамини (1936—2004) — актёр и политик из Шри-Ланки.
 Фонсека, Граса (род. 1971) — португальский политический и государственный деятель.
 Фонсека, Грегорио (более известный под своим именем Гойо Фонсека; род. 1965) — испанский футболист.
 Фонсека, Даниэль (род. 1969) — уругвайский футболист.
 Фонсека, Данни (род. 1979) — коста-риканский футболист.
 Фонсека, Деодору да (1827—1892) — первый президент Бразилии.
 Фонсека, Жорже Карлуш (род. 1950) — юрист, профессор университета, политик Кабо-Верде.
 Фонсека, Жорже (род. 1992) — португальский спортсмен, борец дзюдо.
 Фонсека, Карлуш (род. 1987) — португальский футболист.
 Фонсека, Линдси (род. 1987) — американская актриса.
 Фонсека, Малини (род. 1947) — ланкийская актриса театра и кино.
 Фонсека, Мануэль Пинто де (1681—1773) — 68-й великий магистр Мальтийского ордена (1741—1773).
 Фонсека, Омар да (род. 1959) — аргентинский футболист.
 Фонсека, Паулу (род. 1973) — португальский футболист и футбольный тренер.
 Фонсека, Рикардо (1906—1949) — генеральный секретарь Коммунистической партии Чили в 1946—1949 гг.
 Фонсека, Роландо (род. 1974) — коста-риканский футболист.
 Фонсека, Рубен (1925—2020) — бразильский писатель.
 Фонсека, Саратх (род. 1950) — военный и политик Шри-Ланки.
 Фонсека, Фернанду (род. 1997) — португальский футболист.
 Фонсека, Флавио (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Фонсека, Франсиско (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Фонсека, Харольд (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Фонсека, Эрик — мексиканский актёр, путешественник и телеведущий.
 
 Фонсека, Эрможенес (1908—?) — бразильский футболист.
 Фонсека, Педру да (1528—1599) — португальский философ, теолог Общества Иисуса.

Составные фамилии 
 Гргин-Фонсека, Ведрана (род. 1975) — хорватская баскетболистка.
 Пиреш да Фонсека, Роланду Жорже (род. 1985) — португальский футболист кабо-вердианского происхождения.
 Фонсека Амадор, Карлос (1936—1976) — никарагуанский революционер.
 Фонсека Пиментель, Элеонора (1752—1799) — итальянская поэтесса; жертва реакции в Неаполе.

См. также 
 Жуниньо Фонсека (род. 1958) — бразильский футболист.
 Маэстро Вилсон Фонсека — бразильский аэропорт, обслуживающий город Сантарен.